Nyos steht für:
 Nyos-See, vulkanischer See in Kamerun

Siehe auch:
 Nios